После японской капитуляции в 1945 году Корея была разделена на зоны оккупации США и СССР. В каждой зоне оккупации были свои управляющие, причём если в американской зоне управление страной осуществлялось напрямую американским военным правительством, то в советской зоне управление осуществлялось через местные политические образования.

СССР 
 Иван Чистяков (1945—1947)
 Николай Лебедев (1947—1948)

США 
 Арчибальд Арнольд (1945)
 Арчер Лерч (1945—1947)
 Вильям Дин (1947—1948)

1940-е годы в Корее